Klasse G steht für:

 Klasse G, Bodentyp nach deutscher Systematik, siehe Bodentyp #Klasse G – Gleye
 Klasse G, Fahrerlaubnisklasse der Bundeswehr, siehe Führerschein und Fahrerlaubnis (Deutschland) #Fahrerlaubnisklassen der Bundeswehr
 Klasse G, österreichische Führerscheinklasse, siehe Führerschein und Lenkberechtigung (Österreich) #Klasse G – Arbeitsmaschinen
 Klasse G oder London-Klasse (Töpfer), Klasse der antiken attischen Keramik, siehe Liste der griechischen Töpfer und Vasenmaler/G #Künstler-Gruppen
 Spektralklasse G, Klasse von Sternen, siehe Spektralklasse #Einteilung
 G-Klasse (United States Navy), US-amerikanische U-Boot-Klasse
 G-Klasse (Royal Navy), britische U-Boot-Klasse
 Klasse-G-Verstärker, siehe Endstufe #G-Verstärker

Lokomotiven:

 SAR-Klasse G, Lokomotivenbaureihe der South African Railways, siehe NGR Dübs B

Siehe auch:
 G-Klasse